

Персоналії 

 Давид д'Анже — французький скульптор
 Седрік Анже — французький кінорежисер і сценарист

Топоніми 

 Анже () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, адміністративний центр департаменту Мен і Луара
 Анже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Анже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Анже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш

Інше 
 Анже (футбольний клуб) — французький футбольний клуб з однойменного міста.

Французькі прізвища